El Condado de Effingham es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Effingham (Georgia)
 Condado de Effingham (Illinois)